Бурополосая черна, или полосатая черна () — вид лучепёрых рыб из семейства каменных окуней (Serranidae). В Вест-Индии до сих пор остаётся одной из важнейших промысловых рыб, но из-за чрезмерного вылова находится под угрозой.

Национальная Служба Морского Рыболовства США признаёт нассауского групера «вызывающим опасения видом». Это значит, что Национальное Управление Океанических и Атмосферных Исследований США и Национальная Служба Морского Рыболовства США имеют основания опасаться за сохранение этого вида, но недостаточность имеющейся информации не позволяет включить этот вид в закон США «О находящихся в опасности видах».

Описание 
Бурополосая черна — это средних размеров или крупная рыба, в длину может превышать метр, весит до 25 кг. Отличается «коренастым» телом и большой пастью, которой «всасывает» свою добычу. Окраска может быть различной, в зависимости от окружающей среды, а также эмоционального состояния, за что их называют морскими хамелеонами. В мелких (до 18 м) водах этот групер обычно рыжевато-коричневый, но особи из более глубоких вод — розоватые или красные, а иногда красно-оранжевые. По телу всегда идут более светлые полосы, более тёмные пятна, фигуры наподобие узора или решётки, в том числе чёрные пятна под и за глазами, а также раздваивающаяся полоса в верхней части головы.

Экология вида 

Бурополосая черна — морская рыба. Предпочитает селиться около рифов. Это одна из самых крупных рыб, встречающихся около коралловых рифов. Живёт на глубинах до 100 метров, может подходить близко к берегу. Обитает в западной части Атлантического океана, его ареал охватывает воды от Флориды, Бермудских и Багамских островов на севере до побережья южной части Бразилии на юге. При этом в Мексиканском заливе нассауский групер встречается только в нескольких отдельных районах, преимущественно у побережья Флориды.

Это одиночная рыба. Охотится днём. Питается рыбами и мелкими ракообразными: крабы, небольшие омары. Икру мечет в декабре — январе, всегда в полнолунье и всегда в одних и тех же местах. Икрометание массовое, множество груперов собирается для этого вместе. Каждая самка вымётывает два миллиона икринок, но до зрелости доживает лишь очень малая часть приплода. Одна из причин значительного снижения численности бурополосой черны в том, что такие массовые скопления — лёгкая добыча для рыбаков, вытаскивающих при этом полные сети груперов и не позволяющих этим рыбам нормально размножаться. Многие другие виды груперов и люцианов могут оказаться под угрозой исчезновения по этой же причине.

Охрана вида 
Бурополосая черна — объект как промыслового, так и спортивного рыболовства. Он смелее других груперов, поэтому аквалангистам легче приблизиться к нему и наблюдать за ним. Однако в последние годы численность бурополосой черны резко сократилась по причине чрезмерного вылова этой рыбы. Размножается же бурополосая черна медленно. Более того, места икрометания этой рыбы легкодоступны рыболовам — а это означает постоянный вылов способных к размножению особей. Этот вид крайне уязвим, главная угроза — чрезмерный вылов. В списках МСОП проходит как находящийся в опасности вид. В последние годы правительства США, Каймановых Островов и Содружества Багамских Островов законодательно запретили вылов бурополосой черны. На Каймановых Островах рыболовство в местах икрометания групера законодательно запрещено, но может быть вновь разрешено по окончании 2011 года. На Багамских островах вылов групера прекратился в его сезон размножения 2003—2004. Численность быстро сокращается, этот вид в настоящее время действительно рискует вымереть.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида на сайте Fishbase
 Фотографии на сайте Fishbase
 http://www.oar.noaa.gov/spotlite/archive/spot_spawn.html
 http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Gallery/Descript/NassauGrouper/NassauGrouper.html 
 https://web.archive.org/web/20110103214238/http://www.reef.org/data/groupermoon.html

Рыбы Атлантического океана
Животные, описанные в 1792 году
Груперы